Ortheziola är ett släkte av insekter som beskrevs av Šulc 1895. Ortheziola ingår i familjen vaxsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vaxsköldlöss
Ortheziola